El Estadio Municipal de Santa Rosa de Cabal es un estadio de fútbol localizado en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia. Tiene una capacidad de 6000 espectadores, los cuales se distribuyen en su gran mayoría en la tribuna occidental, una pequeña parte en la tribuna oriental y carece de tribunas sur y norte.

El estadio fue fundado en 1992, con el nombre de ‘Arturo Arbeláez’. Desde el 2022 su complejo deportivo esta en remodelación y se espera su conclusión en el transcurso del 2023.

Enlaces externos 

https://semillerosdeportivos.com/santa-rosa-estan-explotando-estadio/ -Necesidad de reacondicionamiento.

https://caracol.com.co/emisora/2021/11/17/pereira/1637149131_931335.html -Remodelación conjunto deportivo.

Véase también 
 Estadios de fútbol de Colombia